Атинаики може да се отнася за:

 „Атинаики“, гръцки вестник, излизал от 1918 до 1935 година под редакцията на Омирос Евелпидис;
 „Атинаики“, гръцки вестник, излизал от 1951 до 1967 и от 1974 до 1976 година под редакцията на Йоанис Г. Папагеоргиу.